Гран-прі Німеччини 2016 (офіційно Formula 1 Großer Preis von Deutschland 2016) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 31 липня 2016 року на трасі Гоккенгаймринг в Гоккенгайм, Німеччина.

Класифікація

Примітки
 — Ніко Гюлькенберг отримав одну позицію штрафу за неправильний розподіл шин під час Q1.
 — Карлос Сайнс (молодший) отримав три позиції штрафу за те, що помішав Феліпе Массі під час кваліфікації.
 — Ромен Грожан отримав 5 позицій штрафу за заміну коробки передач.

Перегони

Примітки

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Німеччини
Звіти про Гран-прі сезону 2016 Формули-1‎
Липень 2016